Седлоспинная гуйя, или гуйя-седлоспин, или теке, или тико () — птица из семейства новозеландские скворцы (Callaeidae). Внесена в Международную Красную книгу.

Впервые была описана натуралистом Гмелиным в 1789 году. Название является звукоподражательным к звукам, издаваемым птицей — ti-e-ke-ke-ke-ke.

Примечания

Ссылки 
 Tieke, the saddleback

Монотипические роды птиц
Гуйи
Птицы Новой Зеландии
Животные, описанные в 1789 году
Эндемики Новой Зеландии